Cult peut faire référence à :
 Secte, en anglais (et non-pas culte, qui est un faux-ami),
 Cult, une commune française de la Haute Saône,
 Cult, un album du groupe finlandais Apocalyptica,
 Cult, un album d'Aleksander Vinter,
 une finition de la Zastava Z10, une voiture,
 Cult est une discothèque située à Lausanne, en Suisse,
 Cult, une série télévisée américaine diffusée au printemps 2013,
 Cult, saison 7 de la série télévisée américaine American Horror Story.

CULT peut faire référence à :
 CULT, une émission de télévision de France 5,

Voir aussi
 Kult,
 The Cult, groupe de musique rock anglais.

Homonymie de titre